Крэйг Лэйрд (, род. 15 марта 1953, Веллингтон) — новозеландский и австралийский шахматист, мастер ФИДЕ (1982).

Родился в Новой Зеландии, с 1979 г. живет в Австралии.

Чемпион Новой Зеландии 1977 / 78 гг. Бронзовый призер чемпионата Австралии 1986 г. (участвовал в дележе 1—3 мест, но уступил в дополнительном соревновании Я. Роджерсу и К. Депаскуале). Чемпион Квинсленда 1994 г.

В составе сборной Австралии участник шахматной олимпиады 1986 г.

Участник открытого чемпионата США 1977 г.

Участник международных турниров в Джакарте (1978 г.), Сиднее (1979 и 1990 гг.), Гаусдале (1981 г.) и Копенгагене (1981 и 1982 гг.).

В 1978 и 1999 гг. участвовал в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Лэйрда в базе Chessgames
 Личная карточка К. Лэйрда на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам